een plaats in de Verenigde Staten:
Iroquois (Illinois)
Iroquois (South Dakota)
De Irokezen of Iroquois; confederatie indiaanse volken in het oosten van Noord-Amerika
Irokese talen; een taalfamilie gesproken in het oosten van Noord-Amerika